Ярмолю́к — українське прізвище.

Відомі носії:
 Ярмолюк (Яр) Василь Адамович (1945—2015) — український прозаїк і поет.
 Ярмолюк Василь Іванович (1924—1948) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Ярмолюк Василь Олександрович (1934—2012) — український поет.
 Ярмолюк Максим Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ярмолюк Микола Якович (* 1932) — український письменник, прозаїк, журналіст.
 Ярмолюк Наталя Миколаївна (* 1959)— українська письменниця, журналістка.
 Ярмолюк Надія Миколаївна (* 1950) — українська поетеса.
 Ярмолюк Олександр Петрович (1982—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ярмолюк Олексій Вікторович (1988—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ярмолюк Петро Юхимович (* 1957) — український поет.
 Ярмолюк Руслан Федорович (* 1976) — український журналіст.
 Ярмолюк Сергій Миколайович (* 1957) — український науковець-біоорганік, професор, доктор хімічних наук.
 Ярмолюк Станіслав Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ярмолюк Юрій Олександрович — полковник медичної служби, заслужений лікар України.

Примітки 

Українські прізвища